Красногорский сельсовет (сельский совет)

 Красногорский сельсовет — сельский совет, Мстиславский район Могилёвской области.
 Красногорский сельсовет — сельское поселение, Красногорский район, Алтайский край
 Красногорский сельсовет — сельское поселение, Нуримановский район, Башкортостан
 Красногорский сельсовет — в Краснополянском (1954—1959), Химкинском (1959—1960) и Мытищинском (1960—1994) районах Московской области
 Красногорский сельсовет — сельское поселение, Воротынский район, Нижегородская область
 Красногорский сельсовет — сельское поселение, Пильнинский район, Нижегородская область
 Красногорский сельсовет — сельское поселение, Уренский район, Нижегородская область
 Красногорский сельсовет — сельское поселение, Шахунский район, Нижегородская область
 Красногорский сельсовет — сельское поселение, Асекеевский район, Оренбургская область
 Красногорский сельсовет — сельсовет, существовавший по крайней мере в 1931 году, Баталпашинский район, Черкесская автономная область

 Красногорский сельский совет Ленинского района Автономной Республики Крым